Тампикито има више значења:

 Тампикито (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тампикито (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тампикито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тампикито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тампикито, Сото ла Марина (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику